Алексей Майоров:
 Майоров, Алексей Витальевич (1972) — российский дзюдоист.
 Майоров, Алексей Владимирович (род. 1978) — российский поэт и писатель.
 Майоров, Алексей Дмитриевич (1923—1943) — советский артиллерист, сержант, Герой Советского Союза.
 Майоров, Алексей Петрович (род. 1961) — советский инженер и функционер ВЛКСМ, российский предприниматель и политик,.